Буле́-Мозе́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель. Население кантона на 2011 год составляло 19 655 человек. До марта 2015 года кантону административно подчинены 33 коммуны в составе упразднённого округа Буле-Мозель.

Код INSEE кантона — 5703. С марта 2015 года в составе кантона Буле-Мозель 31 коммуна, из них главной коммуной является Буле-Мозель.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года кантону административно подчинены 33 коммуны:

См. также 						
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 						
 Национальный институт статистики